Децим Юний Силан (; * 107 пр.н.е. или по-рано; † ок. 60 пр.н.е.) e римски сенатор на късната Република.

Биография 
Произлиза от клон Юний Силан на фамилията Юнии. Син е на Марк Юний Силан (консул 109 пр.н.е.). Доведен баща е на Марк Юний Брут, убиецът на Гай Юлий Цезар.

Силан е женен за Сервилия Цепиона, полусестра на Катон Младши и любовница на Юлий Цезар. От първия си брак тя има син, Марк Юний Брут, по-късният убиец на Цезар. Силан и Сервилия имат заедно три дъщери: Юния Прима, Юния Секунда и Юния Терция.

Силан е вероятно през 70 пр.н.е. едил и организира големи игри. През 67 пр.н.е. е претор. През 62 пр.н.е. е консул заедно с Луций Лициний Мурена. На 5 декември 63 пр.н.е. взема участие като консул в заседанието на сената за наказанието на заловените привърженици на Катилина и изисква като пръв говорител смъртно наказание. От средата на 70-те години е в колегията на понтифексите.

Умира вероятно преди 57 пр.н.е.

Римски републикански консули
Юнии